Výraz Dlask může představovat více pojmů:

Dlask je české rodové jméno pro ptáky čtyř rodů (Coccothraustes, Eophona, Hesperiphona a Mycerobas) z čeledi pěnkavovitých
 dlask tlustozobý – jediný druh vyskytující se v Evropě

příjmení osob
 Antonín Ladislav Dlask (1818–1894) – spisovatel a katolický kněz
 Jan Dlask – český literární badatel a překladatel
 Josef Dlask (1782–1853) – sedlák v Dolánkách, hudebník a písmák
 Petr Dlask – český sportovec, cyklista-cyklokrosař
 Vojtěch Dlask (1979) – český hudební skladatel a klavírista

příbuzné pojmy
 Dlaskův statek – statek, na kterém hospodařil Josef Dlask

Rozcestníky - příjmení